Gstoder ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Gstoder (Wölzer Tauern), 2318 m, Gipfel der Wölzer Tauern in der Obersteiermark
 Gstoder (Murberge), 2140 m, Gipfel der Murberge (auch: Schladminger Tauern), Grenze Lungau, Land Salzburg und Bezirk Murau, Steiermark